Aardrijkskunde
 Gregory (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Gregory (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Gregory (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Gregory (West-Australië), kustplaats in West-Australië
 Gregory County, county in de Amerikaanse staat South Dakota

Personen met de achternaam Gregory
 Alfred Gregory, Engels klimmer en fotograaf
 Augustus Charles Gregory, Brits-Australisch geodeet, ontdekkingsreiziger en politicus
 Benji Gregory, Amerikaans acteur
 David Gregory, Schots astronoom en wiskundige
 Dorian Gregory, Amerikaans acteur
 Francis Thomas Gregory, Brits-Australisch geodeet, ontdekkingsreiziger en politicus
 Frederik Alexander Adolf Gregory, Nederlands viceadmiraal
 Herbert E. Gregory, Amerikaans geoloog
 James Gregory (wiskundige), Schots wiskundige en astronoom, uitvinder van de Gregoriaanse telescoop
 James Gregory (schrijver), Zuid-Afrikaans schrijver
 John F. Gregory, Amerikaans opticus, uitvinder van de Gregorytelescoop
 Masten Gregory, Amerikaans Formule 1-coureur
 Mike Gregory, Engels darter

Voornaam
 Gregory (voornaam), een jongensnaam

Wetenschap
 Gregoriaanse telescoop, ontwikkeld door James Gregory (1638-1675)
 Gregorytelescoop, een door John F. Gregory (1927-2009) ontwikkelde variant van de Maksoetovtelescoop